Müselbach heißen folgende Orte:
 Müselbach (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 Müselbach SG, Ortschaft in der Gemeinde Kirchberg, Kanton St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Muselbach